Das WTA Moskau (offiziell: VTB Kremlin Cup, , Transkription: Kubok Kremlja) ist ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour, das in Russlands Hauptstadt Moskau ausgetragen wird.

Bei diesem Hallenturnier der Kategorie Premier wurde bis einschließlich 2006 auf Teppichböden gespielt.

Siegerlisten

Einzel

Doppel 

Moskau
 WTA Moskau